Човнова — село, Житомирська область, Хорошівський район
Човнова — річка, притока Груні, Полтавська область
Човнова — річка, притока Многи, Полтавська область